6356 Tairov – asteroide della fascia principale
 Aleksandr Jakovlevič Tairov – attore teatrale, regista teatrale e critico teatrale russo